Céleri (ou Cèleri selon la réforme orthographique de 1990) est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certaines plantes de la famille des Apiaceae, les Ombellifères, principalement classées dans le genre Apium et surtout Apium graveolens (céleri). Il partage ses désignations avec le nom vernaculaire Ache.

Apium graveolens 
Le nom « Céleri » dans sa forme simple désigne, avant tout, le céleri cultivé Apium graveolens. Cette espèce est également nommée « Céleri odorant », « Ache », « Ache odorante » et « Ache puante ».

Apium graveolens se présente sous différentes variétés, chacune étant désignée par des noms particuliers :
 Céleri à côtes, Céleri-branche, Céleri blanc, Céleri plein blanc : Apium graveolens var. dulce
 Céleri-rave ou Céleri rave : Apium graveolens var. rapaceum
 Céleri chinois ou Céleri à couper : Apium graveolens var. secalinum
 Céleri sauvage : Apium graveolens var. graveolens (populations sauvages dApium graveolens à l'origine des cultivars agricoles).

Insectes parasites 
 Mouche du céleri : Euleia heraclei, une espèce d'insectes diptères de la famille des Tephritidae.
 Papillon du céleri : Papilio polyxenes, une espèce d'insectes lépidoptères de la famille des Papilionidae.
 Puceron du céleri : Semiaphis dauci, une espèce d'insectes de la famille des Aphididae.

Aspects culinaires 
 Jus de céleri, un jus produit par l'extraction par pression à froid du céleri.
 Sel au céleri, un mélange d'épices composé principalement de sel et de céleri.
 Vase à céleri, un type de vaisselle en verre présentant le céleri comme pièces maîtresses.

Autres espèces du genre Apium 
Comme le nom « Ache », le nom « Céleri » peut aussi désigner l'ensemble des espèces du genre Apium, en particulier l'expression « Céleri sauvage » qui désigne l'ensemble des espèces non cultivées. Par exemple, la traduction française des écrits d'Antonio Pigafetta, le chroniqueur du voyage autour du monde de Magellan, mentionne l'espèce Apium prostratum, abondante près des sources de la baie des Sardines dans le détroit de Magellan en Patagonie, sous le terme générique « Céleri sauvage », et « Apio » dans la version originale espagnole.
 Céleri rampant : Apium repens

Autres genres d'Apiacées 
 Céleri inondé : Helosciadium inundatum
 Céleri à fleurs nodales et Céleri nodiflore : Apium nodiflorum ou Helosciadium nodiflorum
 Céleri perpétuel : Levisticum officinale
 Pomme de terre-céleri : Arracacia xanthorrhiza, une plante potagère andine de la famille des Apiaceae.

Autres familles 
 Pin céleri, nom commun des arbres conifères Phyllocladus, un genre botanique de la famille des Podocarpaceae.

Notes et références

Articles connexes 
 Ache
 Rave (plante)

Liens externes 
 Le Céleri dans le catalogue Vilmorin & Cie de 1904.

Homonymie
Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu